Весёлая ферма:
 Весёлая ферма — казуальная компьютерная игра в жанре time management, разработанная компанией Melesta и изданная Alawar.
 Весёлая ферма — мультфильм 2018 года.
 Весёлая ферма — телепередача канала Карусель.

См. также 
 Ферма